Поньга — топонимы в Онежском районе Архангельской области:
 Поньга — исторический район в городе Онега.
 Поньга — река, приток реки Онега.
 Поньга — пристанционный посёлок в Онежском районе Архангельской области
 Поньга — железнодорожная станция Северной железной дороги.